Руфий:

 Руфий Антоний Агрипий Волузиан — западноримский государственный деятель начала V века.
 Руфий Ахилий Сивидий — политический деятель Раннего Средневековья (V век) при короле Одоакре.
 Руфий Валерий Мессала — политический деятель раннего Средневековья (V век) при короле Одоакре.
 Руфий Синезий Адириан — политический деятель раннего Средневековья (V век) при короле Одоакре.